|-
| (34401) 2000 RS83||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34402) 2000 RW84||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34403) 2000 RP85||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34404) 2000 RZ85||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34405) 2000 RU86||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34406) 2000 RD92||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34407) 2000 RD93||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34408) 2000 RX94||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34409) 2000 RB95||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34410) 2000 RT95||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34411) 2000 RR96||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34412) 2000 RG100||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34413) 2000 RS101||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34414) 2000 RQ103||||5 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (34415) 2000 RV103||||6 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34416) 2000 RV104||||6 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34417) 2000 RE105||||7 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34418) 2000 SO3||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 34419 Корнінґ (Corning)||||20 вересня 2000||Обсерваторія ім. Айлін Коллінс||Ентоні Сессі
|-
| 34420 Пітерпау (Peterpau)||||23 вересня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (34421) 2000 SA12||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34422) 2000 SX14||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34423) 2000 SF20||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34424) 2000 SA21||||24 вересня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (34425) 2000 SP22||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34426) 2000 SS22||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34427) 2000 SN23||||26 вересня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (34428) 2000 SA27||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34429) 2000 SC27||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34430) 2000 SJ29||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34431) 2000 SZ33||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34432) 2000 SF36||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34433) 2000 SE37||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34434) 2000 SE39||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34435) 2000 SR39||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34436) 2000 SE40||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34437) 2000 SF43||||26 вересня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (34438) 2000 SV44||||26 вересня 2000||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (34439) 2000 SG45||||21 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34440) 2000 SV46||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34441) 2000 SZ60||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34442) 2000 SS64||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34443) 2000 ST70||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34444) 2000 SW73||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34445) 2000 SX73||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34446) 2000 SN74||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34447) 2000 SU74||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34448) 2000 SC78||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34449) 2000 SJ79||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34450) 2000 SZ80||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34451) 2000 SY82||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34452) 2000 SS83||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34453) 2000 SG84||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34454) 2000 SB86||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34455) 2000 SW87||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34456) 2000 SG88||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34457) 2000 SW88||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34458) 2000 ST90||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34459) 2000 SC91||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34460) 2000 SV91||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34461) 2000 SC95||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34462) 2000 SD95||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34463) 2000 SB101||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34464) 2000 SC101||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34465) 2000 SD102||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34466) 2000 SN105||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34467) 2000 SC108||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34468) 2000 SS109||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34469) 2000 SM110||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34470) 2000 SV113||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34471) 2000 SE115||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34472) 2000 ST115||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34473) 2000 SC116||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34474) 2000 SJ116||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34475) 2000 SC118||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34476) 2000 SX118||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34477) 2000 SJ120||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34478) 2000 SR120||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34479) 2000 ST120||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34480) 2000 SW121||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34481) 2000 SF122||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34482) 2000 SX122||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34483) 2000 SW123||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34484) 2000 SR124||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34485) 2000 SF128||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34486) 2000 ST131||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34487) 2000 SE133||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34488) 2000 SO135||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34489) 2000 SE136||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34490) 2000 SO137||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34491) 2000 SB138||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34492) 2000 SP139||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34493) 2000 SR139||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34494) 2000 SE144||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34495) 2000 SX146||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34496) 2000 SF147||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34497) 2000 SJ147||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34498) 2000 SF149||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34499) 2000 SL150||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34500) 2000 SW154||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

34400